Adalberto I d'Ivrea – marchese d'Ivrea dal 901 al 928
 Adalberto II d'Ivrea – marchese d'Ivrea nel 950